Turas steht für:
 Turas, ein großes, gezahntes Kettenrad
 Turas (Irland) die Wallfahrt in Glencolumbkille, Irland
 Turas (Folkgruppe), eine irische Folkgruppe
 die geheime Kraft und Tätigkeit des Wassers nach Paracelsus
 TURAS (=Transitioning towards Urban Resilience and Sustainability), ein EU-Projekt gegen Klimawandel und Umweltbelastungen sowie zur Verringerung von Luftschadstoffen

Siehe auch: